Piromonas är ett släkte av svampar. Piromonas ingår i klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Piromonas